Andorrees curlingteam (gemengd)
Andorrees curlingteam (mannen)
Andorrees curlingteam (vrouwen)